Witius Hendrik Lohman (1734-1810), burgemeester van Groningen
 Witius Hendrik de Savornin Lohman (1801-1848), lid Provinciale Staten van Groningen
 Witius Henrik de Savornin Lohman (1842-1895), secretaris van de curatoren der Hogeschool Groningen, lid gemeenteraad en rechter
 Witius Hendrik de Savornin Lohman (1861-1925), diplomaat
 Witius Hendrik de Savornin Lohman (1864-1932), hoogleraar, president van de Hoge Raad der Nederlanden
 Witius Henrik de Savornin Lohman (1917-2004), luitenant-generaal, inspecteur-generaal der krijgsmacht